Dit is een overzicht van alle voetbalclubs die in het heden of het verleden hebben deelgenomen aan het betaalde voetbal in Georgië.

A
 FK Ameri

B
 FK Bordzjomi

C

D
 Dila Gori
 Dinamo Batoemi
 Dinamo Sochoemi
 FC Dinamo Tbilisi

E

F

G
 FK Gagra

H

I

J

K
 Kacheti Telavi
 Kolcheti 1913 Poti

L
 Lokomotivi Tbilisi

M

N

O

P

Q

R

S
 Sioni Bolnisi
 Spartaki Tbilisi

T
 FK Tbilisi
 Torpedo Koetaisi
 FC Tschinvali

U

V

W
 WIT Georgia

X

Y

Z
 FC Zestafoni

Zie ook
 Erovnuli Liga
 Georgisch voetbalelftal

Georgie
 
Betaaldvoetbalclubs